Константин Шин (27 марта 1921 года, деревня Нижний Монгугай, Раздольнинская волость, Никольск-Уссурийский уезд, Приморская область, Дальневосточная республика — дата смерти неизвестна, Сырдарья, Ташкентская область) — звеньевой колхоза «Новая жизнь» Нижне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родился в 1921 году в крестьянской семье в корейской деревне Нижний Монгугай Никольск-Уссурийского уезда. В 1932 году окончил семь классов местной сельской школы. Трудился рядовым колхозником в местном колхозе «Новая жизнь». В 1937 году вместе с родителями депортирован на спецпоселение в Ташкентскую область Узбекской ССР. Трудился звеньевым полеводческого звена в колхозе «Новая жизнь» Нижне-Чирчикского района.

В 1949 году полеводческое звено под руководством Константина Шина собрало в среднем с каждого гектара по 91,8 центнеров зеленцового стебля кенафа на участке площадью 14 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1950 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за получение в 1949 году высоких урожаев зеленцового стебля кенафа на поливных землях при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС и обеспеченности семенами всех культур для весеннего сева 1950 года» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1955 года — рядовой колхозник в колхозе имени Кирова Октябрьского района Ташкентской области. С 1958 по 1979 года трудился в колхозе «Правда», совхозах «Сырдарья» и «Шаликор» Сырдарьинского района Ташкентской области. В 1980—1981 годах трудился в колхозе «Интернационал» Янгиюльского района Ташкентской области.

Персональный пенсионер союзного значения. В последние годы своей жизни проживал в городе Сырдарья Ташкенской области.

Дата смерти не установлена.

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Герой Социалистического труда Шин Константин , Видео-Энциклопедия корё сарам